Kunowsky puede hacer referencia a:
 Kunowsky, cráter del planeta Marte.
 Kunowsky, cráter de La Luna.
 George K. Kunowsky, abogado y astrónomo amateur alemán (1786-1846).